ipari finomítás  (vegyipari, cukor-, kőolaj-finomítás stb.)
 lépésenkénti finomítás a strukturált programozás egyik alapelve, a feladat részfeladatokra bontása
 finomítás (topológia)